Килтил — деревня в Ирландии, находится в графстве Килдэр (провинция Ленстер) у подножия гор Уиклоу. 
 Замок Килтил — один из замков Ирландии, расположенный в графстве Килдэр.